Nokia Asha: gamma di smartphone prodotti da Nokia
 Aša: città della Russia, nella regione degli Urali
 Brimful of Asha: brano alternative rock del gruppo britannico Cornershop